Östvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östvattnet (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (14,6 ha)
Östvattnet (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (40,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn